Орла́нди () — итальянская фамилия:
 Орланди, Джованни-Баттиста (1898—1970) — итальянский легкоатлет.
 Орланди, Карло (1910—1983) — итальянский боксёр, чемпион Олимпийских игр.
 Орланди, Невио (род. 1954) — итальянский футбольный тренер.
 Орланди, Пеллегрино-Антонио (1660—1727) — итальянский историк искусства, искусствовед и библиограф.
 Орланди, Фердинандо (1774—1848) — итальянский композитор и преподаватель вокала.